Denumirea de Brestovița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Brestovița, un sat în comuna Rodopi, regiunea Plovdiv;
 Brestovița, un sat în comuna Borovo, regiunea Ruse.